Чече — поселення в общині Храстник, Засавський регіон, Словенія
 Чече — назва села Цвіткове Красногвардійського району Автономної Республіки Крим України до 1945 року